Fundătura se poate referi la:

Localități din România:
Fundătura, Bacău
Fundătura, Cluj
Fundătura, Mureș
Fundătura, Vâlcea
Fundătura (Arsura), Vaslui
Fundătura (Delești), Vaslui
Localități din România cu nume compuse:
Fundătura Mare, Vaslui
Fundătura Mică, Vaslui
Fundătura Răchitoasa, Bacău
Fundăturile, Buzău

Teatru
 Fundătura, piesă de teatru de Maxim Gorki   (altă denumire: Azilul de noapte)

Vezi și 
Fundeni
Fundata

Toponime românești